Hymenopenaeus är ett släkte av kräftdjur. Hymenopenaeus ingår i familjen Solenoceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Hymenopenaeus